Höpken ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Johan von Höpken (1712–1789), schwedischer Politiker
 Johann Höpken (1801–1877), deutscher Kaufmann und Politiker
 Ulla von Höpken (1749–1810), schwedische Adlige und Hofdame
 Ulla Höpken (* 1943), deutsche Malerin
 Wolfgang Höpken (* 1952), deutscher Historiker